Уильям Фицалан (; 23 ноября 1417—1487) — английский аристократ, 16-й граф Арундел, 6-й барон Мальтраверс, сын Джона Фицалана, 13-го графа Арундела, и Элеоноры Беркли.

Биография 
Уильям был вторым сыном. Его старший брат Джон погиб молодым в войне на континенте, а единственный сын последнего Хамфри прожил всего девять лет, так что Уильям стал наследником племянника (1438 год).

В Войне Алой и Белой розы Фицалан первоначально был на стороне Ланкастеров и в 1459 году за поддержку Генриха VI получил должность хранителя лесов к югу от Трента. В 1460 году он перешёл на сторону Йорков, поддержав своих родичей Невиллов. Граф Арундел сражался во второй битве при Сент-Олбансе 12 февраля 1461 года, где Йорками командовал его шурин, а также в битве при Таутоне 29 марта 1461 года. В 1471 году король Эдуард IV сделал его кавалером Ордена Подвязки. Дважды (в 1471 и 1488 годах) Фицалан становился смотрителем Пяти Портов.

В 1483 года во время коронации Ричарда III он исполнял должность главного королевского виночерпия, наследственную в роду Арунделов. Эту же должность он исполнял и в 1485 году — на коронации Генриха VII Тюдора

Семья 
Уильям Фицалан был женат на Джоанне Невилл, дочери Ричарда Невилла, 5-го графа Солсбери, и Элис Монтегю. В этом браке родились шестеро детей:

 Томас Фицалан, 17-й граф Арундел (1450—1524)
 Уильям
 Джордж
 Джон
 Мэри
 Томас

Предки 

</center>

Примечания 

Уильям
16
Бароны Мальтраверс
Участники второй битвы при Сент-Олбансе
Участники битвы при Таутоне